Суперкубок Польщі з футболу 2020  — 29-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 жовтня 2020 року між чемпіоном Польщі клубом Легія (Варшава) та володарем кубка Польщі клубом Краковія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2020
Польща
Події 9 жовтня
Жовтень 2020
Футбол